Karlsvorstadt ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stadtbezirk Karlsvorstadt in Öhringen, Baden-Württemberg, siehe Öhringen#Karlsvorstadt 
 Vorort Karlsvorstadt – heute Stadtteil Heslach – in Stuttgart, siehe Stuttgart-Süd#Heslach